Convenzione di New York del 1958
 Convenzione di New York del 1989